Алекса́ндр А́ндерсон (): Андерсон, Александр (1592—1620) — шотландский математик начала XVII века.
 Андерсон, Александр (1920—2010) — американский мультипликатор.